Сектор — частина круга, обмежена двома променями, проведеними з центра, і дугою.
 Кульовий сектор — стереометрічне тіло, що виникає під час обертання плаского сектора навколо одного з радіусів кулі (кульовий сектор 1-го роду) або навколо діаметра, що не перетинає його дуги (кульовий сектор 2-го роду)
 Складова частина, відділ.
 Сектор магнітного диска

Див. також 

 Секторіальність (мінералогія)